Shor steht für:

 Shor (Film), indischer Spielfilm (1972)

Shor ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Shor (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 David Shor (1867–1942), russisch-jüdischer Pianist und Musikpädagoge, siehe David Solomonowitsch Schor
 Ilan Shor (* 1987), moldauischer Unternehmer und Politiker 
 Miriam Shor (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Naum Schor (1937–2006), sowjetisch-ukrainischer Mathematiker
 Peter Shor (* 1959), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker; nach ihm benannt der Shor-Algorithmus

Siehe auch:

 Schor
 Schoor
 Shorr
 Schorr
 Shore